Emilio Bottiglieri – calciatore canadese (1979–)
Matteo Bottiglieri – scultore e pittore italiano (1684-1757)
Rita Bottiglieri – ex atleta italiana (1953–)

Palazzo Bottiglieri – palazzo di Napoli